Плач — психофізіологічний процес у людини.
 Плач — літературний жанр.
 Плач — один з різновидів сірвенти в поезії трубадурів.
 Плач (Кунгота) () — поселення в общині Кунгота, Подравський регіон‎, Словенія.

Див. також 
 Плач Єремії (значення)